Маречек () — чешская фамилия. Известные носители:

 Маречек, Лукаш (род. 1990) — чешский футболист, полузащитник.
 Маречек, Отакар (1943—2020) — чехословацкий гребец.